

Cinema 
 Il marito latino (Count Your Blessings) – film del 1959 diretto da Jean Negulesco

Musica 
 Count Your Blessings – canzone composta da Irving Berlin per la colonna sonora del film Bianco Natale
 Count Your Blessings – album dei Bring Me the Horizon del 2006